Koji Takei (浩二武井, Hepburn-átírással: Kōji Takei) (Kiotó, 1990. július 30. –) japán válogatott vízilabdázó, a Racionet Honvéd játékosa.

Források 
 Adatlapja a Magyar Vízilabda-szövetség oldalán

1990-ben született személyek
Japán vízilabdázók
A Honvéd vízilabdázói
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek